Абия:

 Абия — река в России, протекает в Пермском крае.
 Абия — штат на юго-востоке Нигерии.

В Библии
 Абия (Авия; ) — имя нескольких библейских персонажей:
 Абия (Абиагу) — сын Самуила, вместе со старшим братом Иоелем был судьёй в Беерсебе (Вирсавия); оба корыстолюбивы.
 Абия — сын Иеробеама I, царя северного Израиля.
 Абия — второй царь Иудейского царства, сын Рехабеама (Ровоама), правил три года.
 Абия — мать иудейского царя Хискии (Езекии).

См. также 
 Абия прибайкальская — вид булавоусых пилильщиков (Cimbicidae) из надсемейства Tenthredinoidea.
 Абия-де-ла-Обиспалия — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Куэнка, в составе автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча.
 Абия-де-лас-Торрес — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Паленсия в составе автономного сообщества Кастилия и Леон.

Примечания